Radebold ist der Familienname folgender Personen:
 Hartmut Radebold (1935–2021), deutscher Psychiater, Psychoanalytiker, Altersforscher und Autor
 Jürgen Radebold (* 1939), deutscher Politiker (SPD)